De Europese Volleyballeague mannen 2011 was de achtste editie van de Europese Volleyballeague, die bestaat uit 12 Europese volleybalteams uit de volgende landen: Oostenrijk, België, Griekenland, Groot-Brittannië, Kroatië, Nederland, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje en Turkije en Wit-Rusland. Een voorronde werd gespeeld van 25 mei 2011 tot en met 10 juli, de final four op 16 juli 2011 in Košice, Slowakije.

Deelnemende landen

 
 
  Groot-Brittannië

Groepsfase
Het gastland voor de final four, de groepswinnaars en de beste nummer 2 kwalificeren zich voor de eindronde indien het gastland als eerste eindigt in de groep, zal beste nummer 2 zich kwalificeren voor de eindronde.

Puntenverdeling

 bij winst met 3-0 of 3-1 :3 punten voor de winnaar ; 0 punten voor de verliezer
 bij winst met 3-2 : 2 punten voor de winnaar ; 1 punt voor de verliezer

Groep A

Speelronde 1

Speelronde 2

Speelronde 3

Speelronde 4

Speelronde 5

Speelronde 6

Groep B

Speelronde 1

Speelronde 2

Speelronde 3

Speelronde 4

Speelronde 5

Speelronde 6

Groep C

Speelronde 1

Speelronde 2

Speelronde 3

Speelronde 4

Speelronde 5

Speelronde 6

Final Four
De Final Four zal plaatsvinden in Košice, Slowakije op 16 en 17 juli 2011.

Halve finale

Kleine finale

Finale

Referenties

Externe link
 Officiële website van de Confédération Européenne de Volleyball (CEV)

Volleybal in 2011
Europese volleyballeague